Алондига () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Гвадалахары